Ольша́на — топоним, название населённых пунктов на Украине:

 Ольшана — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Ольшана — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Ольшана — посёлок городского типа в Городищенском районе Черкасской области.
 Ольшана — село в Ичнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Ольшана-Слободка — село в Уманском районе Черкасской области.